Orto steht für:

 Orto (Korsika), eine französische Gemeinde im Département Corse-du-Sud
 Orto (Galicien), eine spanische Gemeinde in der Provinz Galicien
 ORTO (Verlag), ein 1944–1973 tätiger estnischer Exilverlag

Orto ist der Familienname folgender Personen:

 Marbriano de Orto († 1529), frankoflämischer Komponist und Sänger

Siehe auch:
 Ortho